Ten (Gabriella Cilmi), een album van Gabriella Cilmi
Ten, lid van de k-popgroep NCT en de subgroep WayV en SuperM
Ten (Pearl Jam), een album van Pearl Jam
Trans-Europese Netwerken
Toxische epidermale necrolyse